Алекса́ндр Никола́евич Зару́бин () — профессор, доктор физико-математических наук, академик Международной педагогической академии, отличник народного просвещения, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и математического анализа в ОГУ. Заслуженный деятель науки РФ (2003).

Окончил Орловский государственный университет. Заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и математического анализа.

Научная сфера - дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом.

Кандидатская диссертация: Некоторые краевые задачи для уравнений смешанного типа с тремя и четырьмя линиями параболического вырождения : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.02. - Волгоград, 1976. - 130 с. : ил.

Докторская диссертация: Исследование начально-краевых задач для уравнений смешанного типа с запаздывающим аргументом : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.01.02. - Москва, 1996. - 248 с.

Сочинения:
 Краевые задачи для дифференциальных и дифференциально-разностных уравнений / А. Н. Зарубин; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации. Орл. гос. ун-т. - Орел, 2002. - 219 с.; 21 см.

Заслуженный деятель науки РФ (2003).

Работы

Семья 
Жена — Тамара Николаевна Зарубина. Сын Евгений (род. 1977).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ОГУ
 [www.famous-scientists.ru/2112/ Профиль на сайте «Учёные России»]

Персоналии:Орловская область
Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Математики России
Выпускники Орловского государственного университета
Отличники народного просвещения